Синенькие (Петровский район) — село Петровского района Саратовской области (п/и 412526).
 Синенькие (Саратовский район) — село Саратовского района Саратовской области (п/и 410517).